Hirafuku bezeichnet:
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Hyōgo: Hirafuku (Hyōgo) (eingemeindet nach Sayō (Hyōgo))
 ein Lehen mit Sitz in dem heutigen Sayō: Hirafuku (Han)

Hirafuku ist der Familienname folgender Personen:
 Hirafuku Hyakusui, japanischer Dichter